Христо Тодоров може да се отнася за:
 Христо Тодоров (революционер), български революционер от ВМОРО
 Христо Тодоров (учител) (1814 – 1888), български просветен деец
 Христо Тодоров (политик) (1860 – 1927), български политик
 Христо Тодоров (композитор) (1927 – 1980), български композитор
 Христо Тодоров (филолог) (1938 – 1983), български филолог
 Христо Тодоров (художник) (р. 1935), български художник
 Христо Тодоров (философ) (р. 1958), български философ
 Христо Тодоров (футболист), български футболист